Националният отбор по футбол на Германската демократична република представлява страната на международни футболни събития до 1992 година, след което е обединен в с отбора на ФРГ.

Отборът печели олимпийската титла на Летните олимпийски игри през 1976 г. в Монреал.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни списъци

Участия

Голмайстори

Треньори

България – ГДР

Източници

Външни препратки 

ГДР